Будда Самантабхадра — Будда Дхармакаї, Будда вимірювання пустотної природи розуму.
 Бодгісаттва Самантабхадра — бодгісаттва дгарми, що уособлює Повне Співчуття, мудрість сутнісної самості.

Поняття буддизму